est un mot anglais signifiant « rustique ». Il peut faire référence à :

 , album d'Emerson Drive sorti le  ;
 , album de Farmer Boys sorti en  ;
 , album de John Anderson sorti le .